Nacionalna galerija je umjetnička galerija na Trafalgar Squareu u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Ovaj pojam se odnosi i na druge slične institucije širom svijeta:
Armenija: Nacionalna galerija Armenije, Jerevan
Australija:
Nacionalna galerija Australije, Canberra
Nacionalna galerija Victorije, Melbourne
Bahami: Nacionalna galerija Bahama, Nassau
Bangladeš: Nacionalna galerija umjetnosti (Bangladeš), Dhaka
Bermudi: Nacionalna galerija Bermuda, Hamilton
Bosna i Hercegovina: Nacionalna galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevo
Bugarska: Nacionalna galerija umjetnosti (Bugarska) (Национална художествена галерия), Sofia
Češka: Nacionalna galerija u Pragu (Národní galerie v Praze)
Danska: Statens Museum for Kunst, Kopenhagen
Finska: Nacionalna galerija Finske (Valtion Taidemuseo / Statens Konstmuseum), Helsinki
Njemačka: Nacionalna galerija u Berlinu, koja se sastoji od:
Alte Nationalgalerie (Stara nacionalna galerija), Berlin
Neue Nationalgalerie (Nova nacionalna galerija), Berlin
Grčka: Nacionalna galerija u Ateni (Muzej Alexandros Soutzos)
Mađarska: Nacionalna galerija Mađarske, Budimpešta 
Island: Nacionalna galerija Islanda (Listasafn Íslands), Rejkjavik
Indija: Nacionalna galerija moderne umjetnosti (New Delhi), New Delhi
Indonezija: Galeri Nasional, Jakarta 
Irska: Nacionalna galerija Irske, Dublin
Italija:
Galleria Nazionale (Parma)
Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rome
Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Rome
Galleria Nazionale delle Marche, Urbino
Galleria Nazionale dell'Umbria, Perugia
Pinacoteca Nazionale di Bologna
Pinacoteca Nazionale, Ferrara
Pinacoteca Nazionale (Siena)
Jordan: Jordan National Gallery of Fine Arts, Amman
Južna Afrika: Nacionalna galerija Južne Afrike, Cape Town
Kanada: Nacionalna galerija Kanade (Musée des beaux-arts du Canada), Ottawa
Katalonija: Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona
Liechtenstein: Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz
Malezija: Nacionalna galerija Malezije, Kuala Lumpur
Namibija: Nacionalna galerija Namibije, Windhoek
Novi Zeland: Nacionalna galerija Novog Zelanda, Wellington 
Norveška: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo
Pakistan: National Art Gallery, Pakistan, Islamabad
Rumunjska:
Nacionalni muzej umjetnosti Rumunjske, Bukurešt
Nacionalna galerija suvremene umjetnosti Rumunjske, Bukurešt
Singapur: Nacionalna galerija umjetnosti Singapura
Sjedinjene Američke Države: Nacionalna galerija umjetnosti, Washington, DC
Slovačka: Slovačka nacionalna galerija (Slovenská Národná Galéria), Bratislava
Slovenija: Narodna galerija Slovenije, Ljubljana
Tajland: Nacionalna galerija umjetnosti Tajlanda, Bangkok
Ujedinjeno Kraljevstvo:
Nacionalna galerija, London 
Škotska nacionalna galerija, Edinburgh
Nacionalni muzej u Cardiffu (bivša Nacionalni muzej i galerija Walesa), Cardiff
Nacionalna galerija britanske umjetnosti je bivši naziv galerije Tate, London
Venezuela: Nacionalna galerija Venecuele